5-й Каннский кинофестиваль 1952 года, проходивший с 23 апреля по 10 мая в Каннах, Франция. В связи с кризисом во время холодной войны страны социалистического лагеря участие не принимали, за исключением Югославии.

Жюри 
 Морис Женевуа (председатель)
 Тони Обен
 Жорж Бидо
 Пьер Биллон
 Патрис Шаплен-Миди (артист)
 Луис Шове (журналист)
 А. де Рувр
 Гай Дессон
 Габриель Дорзиа
 Жан Древиль
 Жак-Пьер Фрогера
 Андре Лан
 Жан Минёр
 Раймон Кено
 Джордж Рагис
 Шарль Вильдрак

Фильмы конкурсной программы 
 Бессмертная песнь, режиссёр Раджарам Ванкудре Шантарам
 Американец в Париже, режиссёр Винсент Миннелли
 Человек посреди бури, режиссёр Кодзё Саеки
 Отсутствие, режиссёр Хулио Брачо
 Шинель, режиссёр Альберто Латтуада
 Заплачь, любимая страна, режиссёр Золтан Корда
 Детективная история, режиссёр Уильям Уайлер
 Два гроша надежды, режиссёр Ренато Кастеллани
 На бис, режиссёр Харольд Френч, Пэт Джексон и Энтони Пелиссье
 Фанфан-Тюльпан, режиссёр Кристиан-Жак
 Повесть о Гэндзи, режиссёр Кодзабуро Ёсимура
 Полицейские и воры, режиссёр Марио Моничелли и Стено
 Сердце мира, режиссёр Харальд Браун
 Она танцевала одно лето, режиссёр Арне Маттсон
 Сын Нила, режиссёр Юсеф Шахин
 Ночь любви, режиссёр Ахмад Бадракан
 Мария Морена, режиссёр Хосе Мария Форке и Педро Ласага
 Медиум, режиссёр Джан Карло Менотти
 Мёртвый город, режиссёр Фриксос Илиадис
 Все мы убийцы, режиссёр Андре Кайат
 Аварийная посадка, режиссёр Арне Скоуэн
 Отелло, режиссёр Орсон Уэллс
 Парсифаль, режиссёр Дэниел Мангране и Карлос Серрано де Осма
 Это случилось в моем квартале, режиссёр Марио Соффичи
 Лестница в небо, режиссёр Луис Бунюэль
 Три женщины, режиссёр Андре Мишель
 Умберто Д., режиссёр Витторио Де Сика
 Среди тысячи фонарей, режиссёр Эрих Энгель
 Вива, Сапата!!, режиссёр Элиа Казан
 Der Weibsteufel, режиссёр Вольфганг Либенайнер
 The Smugglers' Banquet, режиссёр Анри Сторк
 Das Letzte Rezept, режиссёр Рольф Ханзен
 Nami, режиссёр Нобору Накамура
 Surcos, режиссёр Хосе Антонио Нивз Конде
 Tico-Tico no Fubá, режиссёр Адольфо Чели

Фильмы вне конкурсной программы 
 Багряный занавес, режиссёр Александр Астрюк

Награды 
 Большой приз фестиваля 
 Два гроша надежды, режиссёр Ренато Кастеллани
 Отелло, режиссёр Орсон Уэллс
 Особый приз жюри: Все мы убийцы, режиссёр Андре Кайат
 Приз за лучшую мужскую роль: Марлон Брандо - Вива, Сапата!!
 Приз за лучшую женскую роль: Ли Грант - Детективная история
 Лучший режиссёр: Кристиан-Жак - Фанфан-Тюльпан
 Лучший сценарий: Пьеро Теллини - Полицейские и воры
 Лучшая музыка: Свен Хёльд - Она танцевала одно лето
 Лучший лирический фильм: Медиум - Джан Карло Менотти
 Приз за лучший короткометражный фильм: Шотландский совет - Херман Ван Дер Хорст
 Приз Международной Католической организации в области кино (OCIC): Два гроша надежды, режиссёр Ренато Кастеллани
 Особый приз Международной Католической организации в области кино (OCIC): Жизнь Иисуса, режиссёр Марсель Жибо

Примечания

Литература

Ссылки 
5-й Канский кинофестиваль
Каннский кинофестиваль 1949 года в Базе IMDB 
Каннский фестиваль на сайте Kinopoisk.ru

Каннский кинофестиваль
1952 год во Франции
Кинофестивали 1952 года
Апрель 1952 года
Май 1952 года